Caduc ou caduque peut faire référence à :

Adjectif 

 en général : quelque chose de périmé, dépassé, qui n'a plus cours ;
 en biologie : élément non persistant, qui se détache ;
 en botanique : feuillage caduc, non pérenne, qui tombe chaque année : le pétiole des feuilles se détache de la tige en laissant une trace de cicatrisation ;
 en droit : un texte législatif, un décret, un contrat, un acte de procédure caduc est un texte ou un acte qui était valable lors de son édiction, mais qui a perdu ses effets juridiques ultérieurement par suite de certaines circonstances et qui actuellement ne peut plus être exécuté ;

 en médecine : partie de la muqueuse utérine partagée avec le placenta qui est évacuée lors de la parturition (Caduque basale).

Patronyme 

 Armand Caduc (1818-1902), homme politique français.